Jyrki Välivaara, född 30 maj 1976 i Jyväskylä, är en finländsk före detta professionell ishockeyspelare.

Externa länkar 

Finländska idrottare under 2000-talet
Finländska ishockeyspelare
Födda 1976
Levande personer
Män
Personer från Jyväskylä
Spelare i JYP
Spelare i Linköping HC
Spelare i Metallurg Novokuznetsk
Spelare i Malmö Redhawks
Spelare i Tappara